Ramiro Moyano puede referirse a:

 Ramiro Moyano Toledo, jugador profesional de pádel argentino;
 Ramiro Moyano Joya, jugador argentino de rugby.